Condado de Morris es el nombre de dos condados en los Estados Unidos;

 Condado de Morris (Kansas)
 Condado de Morris (Nueva Jersey)
 Condado de Morris (Texas)